Heerenhof (Emmen), een voormalige cijnshoeve te Emmen
Heerenhof (Mechelen), een historische hoeve te Mechelen